Portrait du comte-duc d'Olivares (Vélasquez, São Paulo), 1624
 Portrait du comte-duc d'Olivares (Vélasquez, Madrid), 1625
 Portrait du comte-duc d'Olivares (Vélasquez, Saint-Pétersbourg), 1638